Postgalerie steht für zwei Einkaufszentren, die in ehemalige Postgebäude eingebaut wurden: 
 die Postgalerie in Karlsruhe und die
 die Postgalerie Speyer.